Nochistlán de Mejía (stad), een stad in de Mexicaanse deelstaat Zacatecas
 Nochistlán de Mejía (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Zacatecas